Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Eric Taino che hanno battuto in finale Emanuel Couto e João Cunha e Silva 7-6, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Eric Taino (Campioni)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (finale)

 Joan Balcells /  Alberto Martín (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Massimo Valeri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 1998